Бажениха — название населённых пунктов в России:

 Бажениха — деревня в Ветлужском районе Нижегородской области.
 Бажениха — деревня в Кизнерском районе Удмуртии.